Ezaki bezeichnet:
 (9756) Ezaki, Asteroid des Hauptgürtels

Ezaki ist der Familienname folgender Personen:

 Fumiko Ezaki (* 1971), japanische Judoka
 Kōhei Ezaki (1904–1963), japanischer Maler und Kostümbildner
 Takuro Ezaki (* 2000), japanischer Fußballspieler